Carlos Blanco Hernández (1917), sceneggiatore spagnolo.
Carlos Blanco (1928-2011), calciatore messicano.